Alter Hauptbahnhof steht für:
 Alter Hauptbahnhof (Berlin)
 Alter Hauptbahnhof (Bochum), siehe Bochum Hauptbahnhof
 Alter Braunschweiger Bahnhof
 Alter Hauptbahnhof (Düsseldorf)
 Alter Hauptbahnhof (Heilbronn)
 Alter Hauptbahnhof (Solingen)